Abélisaure peut faire référence à :

Abelisauroidea, une super-famille de dinosaures théropodes ;
Abélisauridés, famille de cette super-famille ;
Abelisauria, un groupe de dinosaures de cette famille ;
Abelisaurus, un genre de dinosaures membre de ce groupe.